Der Dreiband-Weltcup 2003 war das erste und letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 17. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 8. bis zum 13. Juli 2003 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im Stardust Resort & Casino in Winchester, einem Teil des Las Vegas Strip statt. Es war das vierte Dreiband-Weltcup Turnier in den Vereinigten Staaten und das einzige Turnier der Weltcupsaison 2003.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Las Vegas war das einzige im Jahr 2003. Die in großen Schwierigkeiten steckende BWA hatte zwar mehrere Weltcup-Turniere für 2003 angekündigt, aber es blieb bei dem Turnier in Las Vegas. Mit 144 Teilnehmern wurde ein neuer Teilnehmer-Rekord für ein Weltcup-Turnier aufgestellt. Es waren noch weitere 20 Spieler auf der Warteliste. Diese konnten aber nicht mehr in das Turnierschema integriert werden. Seine im Moment bestechende Form konnte der Türke Semih Saygıner in Las Vegas bestätigen und siegte im Finale gegen Dick Jaspers mit 3:1 Sätzen. Im Viertelfinale bewies Saygıner seine Nervenstärke als er gegen Frédéric Caudron einen 0:2-Satzrückstand noch in einen 3:2-Sieg drehen konnte. Da 2002 kein Weltcup-Turnier stattfand und 2003 nur eins, wurde Saygıner mit nur einem Sieg zum Gesamt-Weltcupsieger 2003 ernannt.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 144 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 
nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Frédéric Caudron
  Semih Saygıner
  Daniel Sánchez
  Dion Nelin
  Tonny Carlsen
  Raymond Ceulemans
  Jacob Haack-Sörensen
  Ramón Rodriguez
  Christian Rudolph
  Jaime Bedoya
  Tayfun Taşdemir

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

BWA-Wildcards:
  Sang Chun Lee
  Miguel Torres
  Hugo Patiño
  Luis Avila
  Chul Min-kim
  Andreas Efler

Qualifikationsrunde 
In Las Vegas spielten 24 Qualifikationsgruppen (A bis X). Die Gruppensieger spielten in der ersten KO-Runde die 24 Teilnehmer für die zweite KO-Runde aus. In dieser Runde qualifizierten sich 12 Teilnehmer für das Hauptfeld. Gespielt wurde auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2003/1
Karambolageveranstaltung 2003
Billardturnier in Winchester (Nevada)